Der Dänische Eishockeypokal 2001/02  war seit 1997 die 4. Austragung des Dänischen Eishockeypokals. Der Pokalwettbewerb wurde vom Dänischen Eishockeyverband organisiert.

Teilnehmer und Modus 
An der Austragung des dänischen Eishockeypokals im Spieljahr 2001/02 nahmen die Mannschaften teil, die in der Vorsaison die ersten sieben Plätze der Elitserien belegten, und mit Hvidovre IK ein Vertreter der zweitklassigen 1. Division. Die Erstligisten Herlev Eagles und AaB Ishockey waren nicht vertreten. Alle Spiele fanden im einfachen K.-O.-Modus statt

Turnierplan

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Siehe auch 
 Sanistål Ligaen 2001/02

Weblinks 
 

Dänischer Eishockeypokal
Eishockeysaison 2001/02